Osoby:
 Matthew Grimes – angielski piłkarz
 Grimes (Claire Boucher) – artystka muzyczna

Miejscowości w USA:
 Grimes – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Colusa
 Grimes – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Dale
 Grimes – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
Gminy w USA:
 Grimes (ang. Grimes Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Grimes (ang. Grimes County) – w stanie Teksas